Die Canowindridae sind eine ausgestorbene Fischfamilie der Fleischflosser (Sarcopterygii), die vom Mitteldevon bis zum Oberdevon vorkam. Fossilien der Familie wurden im südöstlichen Australien (Bundesstaaten New South Wales und Victoria) und in einem der Antarktischen Trockentäler im Viktorialand in der Ostantarktis gefunden. Die Zuordnung von Gyroptychius aus Europa und Grönland ist unsicher.

Merkmale  
Die Canowindridae besaßen sehr breite und flache Köpfe, Scheitelbein, Intertemporale und Supratemporale (Temporale = Schläfenbein) konnten zusammengewachsen sein. Die Extrascapulare, ein weiterer Schädelknochen, hatte ein breites hinteres und ein schmales vorderes Ende. Das Jochbein war doppelt so lang wie hoch. Der Haupt-Postorbitalknochen war kurz, hatte keinen Kontakt zum Rand der Orbita und wurde von ihr durch mehrere kleine Knochen getrennt. Die bei allen Canowindridae sehr kleinen Augen sind wahrscheinlich ein symplesiomorphes Merkmal und traten auch bei den Porolepiformes auf. Die Kiemendeckel waren groß. In der Familie traten sowohl ursprüngliche, rhombisch geformte Kosmoidschuppen auf, als auch, bei Canowindra, Rundschuppen mit einem mittleren Vorsprung auf der Innenseite und ohne Cosmin, wie bei den Tristichopteridae.

Gattungen  
 Beelarongia, Long, 1987 (Victoria, Australien)
 Canowindra M'Coy, 1848 (New South Wales, Australien)
 Gyroptychius, Smith, 1939 (Europa, Grönland), (Zuordnung unsicher)
 Koharolepis, Young, Lo & Ritch, 1992 (Antarktis)
 Marsdenichthys, Long, 1985 (Victoria)

Systematik 
Die Canowindridae werden den Osteolepiformes zugeordnet, einer Fleischflossergruppe, die heute als paraphyletisch gilt.

Die systematische Stellung zeigt folgendes Kladogramm:

Literatur 
 Gavin C. Young, John A. Long & A. Ritchie, 1992: Crossopterygian fishes from the Devonian of Antarctica: systematics, relationships and biogeographic significance. Records of the Australian Museum,

Einzelnachweise

Weblinks 
 Palaeos: Canowindridae

Fleischflosser
Sarcopterygii
Ausgestorbener Knochenfisch